Ла Пимијента има више значења:

 Ла Пимијента (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Пимијента (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пимијента (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пимијента (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пимијента (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пимијента (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пимијента (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пимијента (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пимијента (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пимијента (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Пимијента (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пимијента (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пимијента (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Пимијента (Веветлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пимијента (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пимијента, Ломас де Агвајо (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пимијента (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пимијента (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Пимијента (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пимијента (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пимијента (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пимијента (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пимијента, Мата ла Пимијента (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пимијента (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Пимијента (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику